Mekiši je lahko:
 Mekiši kod Kaštelira (Hrvaška)
 Mekiši kod Vižinade (Hrvaška)